Derr peut désigner :

Toponyme 

 Derr était un village du Soudan.
 , page d'homonymie.
 
 , rivière américaine.
 , barrage américain.

Patronyme 

 Earl Derr Biggers (1884-1933), écrivain américain de roman policier.
 Kätherose Derr (1936-2017), actrice allemande.
 Manuela Derr (1971-), athlète allemande.
 Richard Derr (1918-1992), acteur américain.